Landskoder är korta bokstavskombinationer som används för att beteckna länder i till exempel domännamn på Internet. Landskoderna utgår ofta från standarden ISO 3166, men också många andra koder används. Se bland annat de följande:

 Landskod – en av flera internationella standarder för landskoder, korta bokstavskombinationer, som används för att beteckna länder, se ISO 3166
 Landskod – koder för nationella olympiska kommittéer, se Lista över IOK:s landskoder

Se även
 ISO 639 – en internationell standard för språkkoder
 Nationalitetsmärke – en märkning av motorfordon och släpvagnar i internationell vägtrafik
 Landsnummer – ett nummer man slår efter utlandsprefixet vid telefonering till utlandet
 Diplomatkod – kod på skylt för beskickningsfordon
 Toppdomän – den högsta nivån i internets domännamnssystem (DNS); de flesta toppdomäner representerar länder
 Nationalitetsbeteckning